Вартови́й (, ) — військовослужбовець зі складу варти, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні).

Тлумачення 
Слово «вартовий» (від «ва́рта») — запозичення з німецької мови, можливо через польську (), походить від дієслова  «берегти».

У розмовній мові «вартовим» називають також військовослужбовця, який «стоїть на варті», безпосередньо охороняє пост. Проте Статут гарнізонної і вартової служб Збройних Сил України визначає, що озброєний «вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста», називається чатовим.

Також у жіночому роді «вартова́» — назва приміщення для вартових.

Вимоги 

Кількість вартових у вартовому підрозділі залежить від кількості постів та змін чатових. У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а також з охорони установ можуть призначатися вартові контрольно-пропускних пунктів.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Охоронник
Військові посади